Колонија Гомез има више значења:

 Колонија Гомез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Гомез, Колонија Колорадо Нумеро Трес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Гомез (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику